Miejscowości w USA:
 Raymondville – miejscowość w stanie Missouri, w hrabstwie Texas
 Raymondville – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Willacy